Ithobaal (phénicien : 𐤕𐤁𐤏𐤋 [ít]teba‘al ; hébreu : אֶתְבַּ֙עַל֙ Etbaal) est un nom masculin d'origine phénicienne qui peut désigner :
 quatre rois de Tyr :
 Ithobaal I, qui règne de 887 à 855 av J.C. ;
 Ithobaal II, qui règne de 694 à 682 av J.C. ;
 Ithobaal III, qui règne de 586 à 576 av J.C. ;
 Ithobaal IV, qui règne autour de 530 av J.C..